Manhattan Center peut désigner :
 un gratte-ciel de Bruxelles
 un immeuble de Manhattan à New York, abritant une salle de spectacle, le Hammerstein Ballroom, ainsi que deux studios d'enregistrements.